

Astronomia 
 Cratere Alcander – cratere sulla superficie di Dione,

Mitologia 
 Alcandro – eroe troiano compagno di Enea
 Alcandro – guerriero licio compagno di Sarpedonte
 Alcandro – indovino dell'Epiro
 Alcandro – eroe di Sparta

Musica 
 Alcandro – personaggio del melodramma Saffo di Giovanni Pacini